podręcznik szkolny
 podręcznik akademicki